Witwe oder Witwer steht für: 
 Witwe, eine Person, deren Ehepartner verstorben ist
 Witwer (Künstlerfamilie), österreichische Künstlerfamilie aus Tirol, bestehend aus Malern und Bildhauern

Witwer ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Witwer (* 1977), österreichischer Politiker
 Hartmann Witwer (1774–1825), österreichischer Bildhauer
 Josef Klemens Witwer (1760–1808), Tiroler Bildhauer
 Joseph Georg Witwer (1719–1785), Tiroler Bildhauer
 Sam Witwer (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

Witwe steht weiterhin für:
 Echte Witwen, eine Spinnengattung
 die Abtrennung einer einzelnen Zeile eines Absatzes durch einen Seitenwechsel im Buchdruck, siehe Hurenkind und Schusterjunge 
 Zwei Witwen, Oper von Bedřich Smetana
Siehe auch:
 Die junge Witwe
 Die lustige Witwe
 Die Witwe von Pisa
 Die Witwe von Saint-Pierre
 Die Witwen
 Grüne Witwe
 Schwarze Witwe
 Witwe von Sarepta
 Witwe für ein Jahr
 Wittiber
 Wittwer
 Wittber
 Widow